Crystal Pond är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Crystal Pond ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Flanders Moraine,  meter över havet,  kilometer sydost om Crystal Pond.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis